Добреску () — румунське прізвище.

Відомі носії 
 Богдан Добреску (1976) — румунський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Еміліан Добреску (1933) — румунський економіст і міжнародний гросмейстер з шахової композиції.
 Люмініца Добреску (1971) — румунська плавчиня, призерка чемпіонатів Європи з плавання.
 Мірча Добреску (1930—2015) — румунський боксер, призер Олімпійських ігор та чемпіонатів Європи.

Румунські прізвища